Станция Форум () — подземная станция Копенгагенского метрополитена. Расположена в городе Фредериксберг (предместье Копенгагена, Дания), недалеко от крупнейшего концертно-выставочного и торгового центра — Копенгагенского форума (), от которого станция и получила своё название.

История 
19 октября 2002 года был открыт метрополитен на участке между Нёррепортом () и Вестамагером (), с юго-восточным ответвлением к станции Лерграуспаркен (). К 2003 году эта линия была продлена до Фредериксберга, и 29 мая 2003 года на подземном (тоннельном) участке Нёррепорт — Фредериксберг была открыта станция метро Форум.

Станция Форум принадлежит двум линиям: M1 (соединяет станции Ванлёсе и Вестамагер) и M2 (между Ванлёсе и Луфтхаун).

В 2005 году станция Форум была номинирована на приз Европейского Союза современной архитектуры ()

Особенности 
Форум является подземной станцией глубокого заложения (всего на 2010 год из девяти подземных станций три станции мелкого заложения и шесть глубокого). Станция была построена открытым способом с разработкой грунта экскаваторами. Конструкция станции представляет собой железобетонный короб длиной 60 м и шириной 20 м.

Станция имеет одну платформу островного типа, доступ к которой из наземных вестибюлей осуществляется при помощи лестниц эскалаторов (в Копенгагенском метрополитене также предусмотрены лифты для пассажиров-инвалидов на колясках). На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Копенгагенского метрополитена.

Фредериксберг
Станции Копенгагенского метрополитена
Линия M1 Копенгагенского метрополитена
Линия M2 Копенгагенского метрополитена